Osoby o tym nazwisku:
 Adolf Erman – niemiecki egiptolog i leksykograf
 Mateja Vraničar Erman – słoweńska prawnik i urzędniczka państwowa
 Piotr Wang Erman – katolicki święty

Inne:
 (13850) Erman – planetoida z pasa głównego asteroid